Municipio de Cooper puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cooper (condado de Aurora, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Aurora.
 Municipio de Cooper (condado de Sangamon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.
 Municipio de Cooper (condado de Monona, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona.
 Municipio de Cooper (condado de Webster, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Webster.
 Municipio de Cooper (condado de Kalamazoo, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kalamazoo.
 Municipio de Cooper (condado de Gentry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Gentry.
 Municipio de Cooper (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.
 Municipio de Cooper (condado de Montour, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Montour.